A Liga dos Campeões da UEFA de 1996–97 foi a 42ª edição da competição, a quinto com o formato Liga dos Campeões da UEFA, e o último envolvendo somente os clubes que foram campeões de suas ligas nacionais.

O campeão foi o Borussia Dortmund, da Alemanha, que chegou à conquista inédita depois de derrotar a Juventus, da Itália, na grande final.

Fase de qualificação 
Os vencedores entraram na fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, enquanto os perdedores entraram a primeira fase da Taça UEFA.

|}

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase final

Esquema

Quartas de final 

|}

Semifinal 

|}

Final

Premiação 

1996-97
1996 no futebol
1997 no futebol